Skara steht für:

 Skara, eine Stadt in der schwedischen Provinz Västra Götalands län
 Skara (Gemeinde), eine Gemeinde in der schwedischen Provinz Västra Götalands län
 Die Skara, deutscher Jugendverband, siehe Junge Adler (Jugendverband)
 Bistum Skara, erstes Missionsbistum in Schweden

Škara ist der Familienname folgender Personen:

 Joso Škara (1958–2014), kroatischer Politiker

Siehe auch:
 Skara Brae